Пештера има више значења:

 Пештера
 Пештера (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Пештера (Бајица), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Пештера (Петрошани), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Пештера (Салашу Де Сус), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Пештера (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Пештера (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији